Den regerande mästaren Novak Djokovic förlorade mot Roger Federer i semifinalen. I finalen besegrade Federer det brittiska hemmahoppet Andy Murray med 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 och vann sin sjunde Wimbledon-titel och sjuttonde Grand Slam-titel. Med vinsten blev även Federer världsetta igen. I båda fallen tangerade han Pete Sampras rekord av sju Wimbledon-titlar och hans rekord av 286 veckor som världsetta; Federer slog det senare rekordet den 16 juli 2012.

Seedning
{{columns-list|2|
  Novak Djokovic (Semifinal)
  Rafael Nadal (Andra omgången)
   Roger Federer  (Mästare)
  Andy Murray (Final)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinal)
  Tomáš Berdych (Första omgången)
  David Ferrer (Kvartsfinal)
  Janko Tipsarević (Tredje omgången)
  Juan Martín del Potro (Fjärde omgången)
  Mardy Fish (Fjärde omgången)
  John Isner (Första omgången)
  Nicolás Almagro (Tredje omgången)
  Gilles Simon (Andra omgången)
  Feliciano López (Första omgången)
  Juan Mónaco (Tredje omgången)
  Marin Čilić (Fjärde omgången)
  Fernando Verdasco (Tredje omgången)
  Richard Gasquet (Fjärde omgången)
  Kei Nishikori (Tredje omgången)
  Bernard Tomic (Första omgången)
  Milos Raonic (Andra omgången)
  Alexandr Dolgopolov (Andra omgången)
  Andreas Seppi (Första omgången)
  Marcel Granollers (Första omgången)
  Stanislas Wawrinka (Första omgången)
  Michail Juzjnyj (Kvartsfinal)
  Philipp Kohlschreiber (Kvartsfinal)
  Radek Štepánek (Tredje omgången)
  Julien Benneteau (Tredje omgången)
  Andy Roddick (Tredje omgången)
  Florian Mayer (Kvartsfinal)
  Kevin Anderson ''(Första omgången)
}}

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Djokovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= JC Ferrero
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= R Harrison
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Y-h Lu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= B Becker
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= J Blake
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=0
| RD1-score06-4=4
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0r
| RD1-score07-3=
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= R Štěpánek
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=24
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= V Troicki
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5=8

| RD1-seed11=
| RD1-team11= M Kližan
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=78
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=11
| RD1-seed12=
| RD1-team12= JI Chela
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=66
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Chardy
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= F Volandri
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=0r
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= L Mayer
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=65
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= J Mónaco
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=77
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= R Harrison
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=PR
| RD2-team03= B Becker
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=28
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= V Troicki
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=5
| RD2-score05-4=77
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Kližan
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4=63
| RD2-score06-5=4

| RD2-seed07=
| RD2-team07= J Chardy
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=63
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= J Mónaco
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=77
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Djokovic
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=28
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= V Troicki
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= J Mónaco
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= N Almagro
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= O Rochus
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=64
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= G Rufin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= S Darcis
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5=4

| RD1-seed05=
| RD1-team05= C Berlocq
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=62
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=

Sektion 4

Sektion 6

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Lacko
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= D Goffin
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=66
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= M Fish
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=78
| RD3-score04-3=78
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=710
| RD1-score09-3=65
| RD1-score09-4=77
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= T Haas
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=68
| RD1-score10-3=77
| RD1-score10-4=61
| RD1-score10-5=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= J Zopp
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-score11-5=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Jaziri
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=9

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Rosol
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= I Dodig
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=60
| RD1-score14-4=5
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= T Bellucci
| RD1-score15-1=60
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Nadal| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= J Nieminen
| RD2-score01-1=0
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=4
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Baker
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= B Paire
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= A Dolgopolov
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= M Jaziri
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= L Rosol
| RD2-score07-1=69
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5=6
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Nadal
| RD2-score08-1=711
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= B Baker
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= B Paire
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2='''6
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=3
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=

Källor

Externa länkar 
Lottning
Wimbledonmästerskapen 2012